Dan Sullivan, joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Dan Sullivan (homme politique, 1951), homme politique américain, maire d'Anchorage.
 Dan Sullivan (homme politique, 1964), homme politique américain, sénateur pour l'Alaska.